Schlecht ist

ein Familienname:
 Berthold Schlecht (* 1962), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Franz Xaver Schlecht (1730–1782), deutscher Kleriker, Komponist und Musiker
 Franz Xaver Schlecht (Sänger) (* 1982), deutscher Sänger (Bassbariton)
 Hans Schlecht (* 1948), österreichischer Kanute (Kanuslalom)
 Horst Schlecht (1935–2019), deutscher Mittelstreckenläufer, Europameister über 800 m
 Johannes Schlecht (* 1948), deutscher Komponist
 Joseph Schlecht (1857–1925), deutscher Historiker und Lehrer
 Julia Schlecht (* 1980), deutsche Volleyball-Nationalspielerin
 Karl Schlecht (* 1932), deutscher Unternehmer
 Leopold Schlecht (1797–1866), österreichischer Lehrer, Piarist und Schriftsteller
 Martin Schlecht (* 1976), deutscher Kameramann
 Michael Schlecht (* 1951), deutscher Politiker
 Otto Schlecht (1925–2003), deutscher Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaftler (Ökonom)
 Paul Schlecht (1882–1947), kommunistischer Politiker
 Paul Schlecht (Verleger) (1915–2003), deutscher Zeitungsverleger
 Raymund Schlecht (1811–1891), deutscher Theologe, Pädagoge und Musikforscher.
 Robert Schlecht (1740–1802), Abt der Reichsabtei Salem
 Sebastian Schlecht (* 1985), deutscher Schauspieler

ein Ortsname:
 Schlecht (Neubeuern), Ortsteil des Marktes Neubeuern, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Schlecht (Unterwössen), Ortsteil der Gemeinde Unterwössen, Landkreis Traunstein, Bayern
 Schlecht (Vachendorf), Ortsteil der Gemeinde Vachendorf, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:

 Das Böse
 Das Übel
 Recht und schlecht